Heaslip ist der Familienname folgender Personen: 

 Eoghan Heaslip, irischer Songwriter und Musiker
 Jamie Heaslip (* 1983), irischer Rugby-Union-Spieler